Yuquan kan syfta på följande platser:

Kina 

 Yuquan Qu, härad, Inre Mongoliet, 
 Yuquan (socken i Kina, Guangxi), 
 Yuquan (socken i Kina, Sichuan), 

Robotskapade Kinaförgreningar